Серковская — название нескольких населённых пунктов:
 Серковская — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Серковская — деревня в Большесельском районе Ярославской области.